The distant images of the abstract light é o primeiro EP de Samuel Jerónimo.

Alinhamento 
 "The distant images of the abstract light" - (19.03)

Créditos 
 Composição: Samuel Jerónimo
 Masterização: Victor Barros
 Design: Samuel Jerónimo
 Capa: Fábio Jerónimo
 Fotografia: Fábio Jerónimo

Ligações externas 
 

Álbuns de Samuel Jerónimo